Чемпионат Ирана по футболу 2012/2013 годов () был двенадцатым сезоном высшей лиги и седьмым под названием Кубок Персидского залива по футболу. Чемпионский титул защищает клуб Сепахан. Сезон начался 19 июля 2012 года и завершится 1 мая 2013 года.

Изменения регламента 
Со следующего сезона количество команд в премьер-лиге будет сокращено до 16. Следовательно 4 команды напрямую вылетают а 2 играют стыковые матчи.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 2012-13 Страница на сайте ИФС
 Чемпионат Ирана 2012/2013 на soccerway.com

2012/2013
Иран
Спорт в Иране в 2012 году
Спорт в Иране в 2013 году